Russische Rentnerpartei steht für:

 Russische Rentnerpartei (Partei) (Partija pensionerow Rossii), politische Partei in Russland
 Russische Partei der Pensionäre (Rossijskaja partija pensionerow sa sprawedliwost), politische Partei in Russland